

Algemeen 
 Vuur, licht- en warmteverschijnselen bij oxidatie van een brandstof
 Vlam, de kleinste vorm van vuur
Kampvuur, een door mensen onderhouden vuur in de open lucht
Vreugdevuur, een groots vuur om feestvreugde te tonen en te vergroten
Paasvuur, een groots vuur ter gelegenheid van het paasfeest
 Nodfyr of Noodvuur, een Germaans gebruik om onheil af te wenden
Vuurtoren of Vuurbaak, als richtpunt voor reizigers en zeelui
Zie ook Baken
 Vuurstorm, een verwoestend vuur dat zichzelf aanwakkert door het aanzuigen van een zuurstofstroom
 Vuurkolk, een smalle, hoog opgaande werveling van vuur
 Vuur (album), album van Stef Bos uit 1994
 Vuur (lied), een lied van Broederliefde uit 2021
 VUUR, een Nederlandse progressieve metalband

Afgeleide betekenissen 
 een commando voor het gebruiken van een vuurwapen
 een commando voor het afschieten van een projectiel
 Element (oudheid), vuur werd in oude filosofieën gezien als een van de elementen
 Vuur (trigram), een trigram uit het Chinese Boek van Veranderingen
 Stopplaats, zie Geschiedenis van de Ojibweg#Migratieroute van de Zeven Vuren (900-1400 na Chr.)

Ziekten en aandoeningen 
 diverse schimmelziekten
 koudvuur en heetvuur: afsterving van weefsels
 miltvuur, een bacteriële infectieziekte

Zie ook 
 Brand (doorverwijspagina)
 Vuren (doorverwijspagina)
 Vuurbaak (doorverwijspagina)